Feuchtgraben ist ein Gewässername:

 Feuchtgraben Roosegaarte, linker Zufluss der Biber (zum Hochrhein) nach Ramsen, Bezirk Stein, Kanton Schaffhausen
 Feuchtgraben (Konradsbronner Bach), linker Zufluss des Konradsbronner Bachs bei Konradsbronn, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg